Pristiloma juniperum är en snäckart som beskrevs av A. G. Smith 1957. Pristiloma juniperum ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
juniperum